Bixby kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bixby (Oklahoma)
Bixby (Texas)